Verde puede referirse a:
 El verde, color semejante al de las hojas de las plantas, al de la hierba o al de la esmeralda.

Además, en cuanto al medio ambiente, puede hacer referencia a:
 Verde, término utilizado para referirse a ciertos productos, servicios, leyes, directrices y políticas.
 Política verde, ideología que se basa esencialmente en la preservación del medio ambiente, y que lucha por la prohibición de agentes y productos químicos que se liberen en la naturaleza, y contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales.
 Partido verde o partido ecologista.
 „V.E.R.D.E.“ – acrónimo del lema „Viva el Rey de España“

Enlaces externos